Michael Abraham peut désigner : 

  personnage de la série Home and Away ;
 , chimiste.

Voir aussi
  (1882-1966), médecin libanais
 Michael Abraham Levy (1944), homme d'affaires britannique